Георгий Борисович Кезлинг (23 мая 1925 — 18 июня 2018) — организатор советского и российского судостроения, кандидат технических наук (1968), профессор (1997), директор ГУП Центр «Меркурий».

Биография 
Родился 23 мая 1925 года.

Участник Великой Отечественной войны.

В 1951 году окончил Высшее мореходное училище им. С. О. Макарова.

Работал на Канонерском судостроительном заводе: от мастера цеха до главного строителя кораблей.

С 1959 года работал в ЦНИИ технологии судостроения.

С 1973 года — генеральный директор НПО «Ленэлектронмаш», с 1993 — директор ГУП Центр «Меркурий».

Автор более 120 научных работ и курса лекций по «Основам управления с использованием новых информационных технологий».

Награды 
 Награждён орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, Дружбы народов.

Память 
 28 мая 2010 года в торжественной обстановке прошло поздравление с 85-летием легендарного директора НПО «Ленэлектронмаш» Кезлинга Георгия Борисовича, стоявшего у истоков создания Академии ЛИМТУ.

Примечания

Ссылки 
 Кезлинг Георгий Борисович
 Виртуальный музей СПбГУ ИТМО — Кезлинг Георгий Борисович
 ОАО НТК «Ленэлектронмаш». Историческая справка.

Кораблестроители СССР
Кораблестроители России
Пехотинцы Великой Отечественной войны
СПбНИУ ИТМО
Машиностроители СССР
Машиностроители России